S может означать:
 S — 19-я буква латиницы.
 Ѕ (зело) — буква кириллицы.
 Ʃʃ (эш) — буква расширенной латиницы, обозначающая глухой постальвеолярный спирант в МФА.
 Ꚃꚃ — буква расширенной кириллицы.
 s — глухой альвеолярный спирант в МФА.
 ∫ — знак интеграла (от «summa»).
 S — обозначение химического элемента сера.
 S — язык программирования.

 S — гаплогруппа S (мтДНК).
 S — гаплогруппа S (Y-ДНК).
 S — обозначение серии спортивных автомобилей Mercedes-Benz S.
 S — музыкальный проект .
 S — численная характеристика двумерной геометрической фигуры (площадь).

 S — маршрут нью-йоркского метро.
 s: — префиксоид для гипертекстовой ссылки на Викитеку.

См. также 
 SS
 SSSSSSS — американский фильм ужасов 1973 года.
 Ssss — дебютный студийный альбом электронного дуэта VCMG.